Okręty US Navy o nazwie USS  "Tomahawk":

 Pierwszy "Tomahawk" (AO-88) był zbiornikowcem typu Escambia, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi "Tomahawk" (YTB-789) był okrętem pomocniczym, którego stępkę położono w styczniu 1966 w Marinette.

Tomahawk